Ульяновское танковое училище — военное учебное заведение СССР, готовившее командиров танковых войск в 1932—1991 годах. Дислоцировалось в городе Ульяновске.

Полное наименование: Ульяновское гвардейское высшее танковое командное, дважды Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина

История 

В соответствии с приказом Народного Комиссариата по военным делам № 130 в Москве, Петрограде, Твери, Казани и в других городах РСФСР были открыты тринадцать ускоренных курсов по подготовке командиров для пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей Красной Армии — Школа взводных инструкторов РККА. Такой курс, в феврале 1918 года, был открыт и в городе Симбирске, в бывшем здании Симбирского кадетского корпуса.

11 июля 1918 года в здании школы прошло заседание исполкома губернского Совета, где был арестован и убит мятежник Муравьёв.

1 ноября 1918 года состоялся первый выпуск красных командиров, прошедших боевую закалку в боях с белочехами и белогвардейцами при обороне и взятии Симбирска.

4 ноября 1918 года приказом Всероссийского Главного штаба с 1 декабря Школа преобразовывалась в Симбирские пехотные командные курсы, на 500 человек по подготовке командиров взводов. Первым заведующим курсами (так он тогда назывался) был назначен Осокин Пётр Павлович.

Летом 1918 года сводный полк Симбирских и Самарских курсов под командованием П. П. Осокина отличился на Южном фронте. За мужество и героизм, проявленные курсантами в боях Гражданской войны, Симбирские и Самарские пехотные командные курсы, одними из первых в Красной Армии, Постановлением ВЦИК от 10.06.1919 года, были награждены орденами Красного Знамени.

Официальное торжественное открытие курсов состоялось 25 декабря 1918 года. 4 мая 1919 года состоялся первый выпуск Симбирских пехотных курсов красных командиров (Симбирские командирские курсы) в количестве 26 человек.

С 1918 по 1923 год на должности командира взвода, роты служил Андреев Владимир Семёнович, будущий советский военачальник, генерал-майор.

6 июля 1920 года приказом Реввоенсовета республики курсы переформировываются в 32-е Симбирские пехотные командные курсы, а в соответствии с приказом ГУВУЗа Красной Армии от 3 мая 1921 года 32-е Симбирские пехотные командные курсы переформированы в военную школу с наименованием 12-я Симбирская школа командного состава с трехгодичным сроком обучения.

С 04.10.1921 года начальником 12-й Симбирской пехотной школы был назначен Лютов Александр Дмитриевич (22.11.1886—1949).

С 1919 по 1923 год в школе служил командиром батальона видный военачальник Гаген Николай Александрович.

С 1923 по 1928 год учебной ротой командовал будущий Герой Советского Союза, Главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР, Главный маршал авиации (1959) Вершинин Константин Андреевич.

В связи с сокращением РККА в январе 1923 года в школу вливаются Самарские пехотные командные курсы. Приняв орден Красного Знамени от Самарских курсов, 12-я Симбирская пехотная школа комсостава стала именоваться дважды Краснознамённой.

Приказом Реввоенсовета (РВС) СССР № 99 от 28 января 1924 года, в связи со смертью В. И. Ленина и переименования Симбирска в Ульяновск, 12-й Симбирской дважды Краснознамённой пехотной школе комсостава, одной из первых школ советских красных командиров, было присвоено наименование — «12-я Ульяновская дважды Краснознамённая школа командного состава имени Владимира Ильича Ленина».

В октябре 1930 года на должность командира батальона курсантов был назначен Шкодунович, Николай Николаевич.

Осенью 1931 года Школа была преобразована в 12-ю Ульяновскую дважды Краснознамённую стрелково-артиллерийскую школу имени Ленина.

С октября 1931 года в должности командира взвода артиллерийского дивизиона Краснознамённого пехотного училища назначен Малыгин Константин Алексеевич, а в январе 1933 года — на должность помощника командира дивизиона училища.

С 1931 до декабря 1932 года в школе работал шофёром будущий Герой Советского Союза Герасимов Николай Семёнович.

УБТШ — УТУ 
В апреле 1932 года 12-я Ульяновская дважды Краснознамённая стрелково-артиллерийская школа была переформирована в Ульяновскую дважды Краснознамённую бронетанковую школу имени В. И. Ленина с полной заменой профиля подготовки.

С 1 июня школа приняла первые спецнаборы курсантов-коммунистов и приступила к подготовке командиров танков и танковых взводов. Школа была укреплена командными кадрами: помощниками командиров рот по техчасти из Московской школы, преподавателями-техниками с Ленинградских бронетанковых курсов.

В окрестностях села Поливно были созданы танкодром, автодром и танковый полигон.

К весне 1933 года школа была перевооружена с Т-18 (МС-1) на танки БТ и имела вполне удовлетворительную учебно-материальную базу.

В ноябре 1933 года был произведён первый выпуск командиров-танкистов (191 командир).

Для усиления военно-технической и общеобразовательной подготовки курсантов в феврале 1934 года издан приказ РВС СССР об увеличении с 3-х до 3,5 лет срока обучения в бронетанковых и других технических школах.

В апреле 1936 года приказом Народного комиссара обороны (НКО) СССР школа преобразована в Ульяновское дважды Краснознамённое танковое училище имени В. И. Ленина.

К 1937 году Ульяновское танковое училище вышло на 1-е место среди танковых училищ в Красной Армии.

В 1938 — 1939 году старшим преподавателем тактики был будущий Герой Советского Союза (8.09.1945) Зданович, Гавриил Станиславович.

С 1940 по 1944 год молодое поколение воспитывал Герой Советского Союза (7.04.1940) Андрей Филиппович Зинин.

В годы Великой Отечественной войны 

В первые дни Великой Отечественной войны, на основании приказа командующего войсками Приволжского военного округа (ПриВО) от 26 июня 1941 года, в училище началось формирование танкового батальона из числа лучших командиров, политработников и курсантов. А утром 27 июня батальон под командованием капитана Дорошкевича Н. А. в составе 156 человек и 24 танков (КВ, Т-34 и БТ) отбыл в действующую армию. 1 июля 1941 года батальон выгрузился на ст. Красное и вскоре в составе 5-й механизированного корпуса вступил в бой в районе города Лепель.

Танкисты—ульяновцы показали высокую боевую выучку, героизм и мужество, проявили особую доблесть в каждом бою.

13 сентября 1941 года, после двух месяцев непрерывных боёв, курсанты и командиры Ульяновского танкового батальона были отозваны с фронта и направлены снова в училище.

15 сентября 1941 года, в связи с эвакуацией Минского Краснознамённого танкового училища имени М. И. Калинина в Ульяновск, станет называться 2-е Ульяновское танковое училище , директивой ГШ КА № 638/орг от 3 июля 1941 года, Ульяновское танковое училище было переименовано в 1-е Ульяновское дважды Краснознамённое танковое училище имени В. И. Ленина.

Срок обучения в училище был сокращён до шести-девяти месяцев. При училище были созданы трёхмесячные курсы по подготовке автотехников, переподготовки общевойсковых командиров и политработников на командиров танковых взводов. В короткие сроки были разработаны новые учебные программы, проведена большая работа по переустройству материальной базы, совершенствованию полевой выучки, умению обслуживать технику и повышать её надежность.

Благодаря большому кропотливому труду командования и преподавателей уже во второй половине 1941 года училище произвело пять ускоренных выпусков, дав бронетанковым и механизированным войскам 536 командиров-танкистов, 138 военных техников и 32 автотехника. Всего с 22 июня 1941 года по 1 января 1942 года было выпущено 767 человек. Зимой 1941—1942 годов училище стало одной из крупнейших кузниц командных кадров для бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. 

С июня 1941 года до 1944 года служил инструктором будущий полный кавалер ордена Славы Халитов Рустэм Касимович.

С 1 февраля 1942 года училище перешло на новый профиль подготовки командиров тяжёлых танков КВ, а с сентября 1942 года — на подготовку командиров танков Т-34.

В июне 1943 года училище отметило своё 25-летие. В ознаменование 25-й годовщины училища, за выдающиеся успехи в деле подготовки командных кадров для танковых войск и боевые заслуги перед Родиной, 28 июня 1943 года приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 252 училище было преобразовано в «Гвардейское» и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1943 года награждено орденом Красной Звезды и стало называться 1-е Ульяновское гвардейское дважды Краснознамённое, ордена Красной Звезды танковое училище имени В. И. Ленина.

1943 год училище завершило, по итогам боевой и политической подготовки, в числе лучших военных училищ Вооружённых Сил СССР, а среди танковых УВУЗ ГАБТУ КА, как и в предыдущем году, заняло первое место.

На завершающем этапе войны 1-му Ульяновскому гвардейскому танковому училищу, как одному из лучших, была поручена подготовка командиров тяжёлых танков ИС-2 для укомплектования гвардейских танковых частей.

За время Великой Отечественной войны училище произвело 52 выпуска, подготовив для фронта 9860 офицеров-танкистов.

Послевоенные годы 

В послевоенные годы по профилю среднего училища (выпуски 1945—1969 годов) было произведено 22 выпуска и подготовлено 4300 офицеров—танкистов.

Приказом Министра обороны СССР № 0130 от 12.07.1960 года 1-е Гвардейское Ульяновское дважды Краснознаменное ордена Красной Звезды танковое училище имени В. И. Ленина, в связи с расформированием 2-го Ульяновского танкового училища имени М. В. Фрунзе, было переименовано в Ульяновское гвардейское дважды Краснознаменное ордена Красной Звезды танковое училище имени В. И. Ленина, а с 10 января 1963 года изменен профиль подготовки командиров взводов с тяжелых танков на средние танки.

4 декабря 1965 года приказом Министра обороны СССР № 0298, в связи с возросшими требованиями к подготовке офицеров, Ульяновское танковое училище было преобразовано в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное дважды Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище им. В. И. Ленина (УГВТКУ). Курс обучения был увеличен с трёх лет до четырёх. В 1970 году был произведен первый выпуск офицеров с высшим военным специальным образованием.

Всего за годы существования Ульяновского училища с 1919 по 1991 год основной курс обучения закончили более 25 тысяч человек, в том числе по высшему профилю 6 тысяч человек. Здесь учились 107 курсантов, ставшие Героями Советского Союза, три — Героями Социалистического Труда, 9 — Героями Российской Федерации и один — Героем Украины. Более 180 маршалов и генералов получили военные знания в этом училище и один губернатор области.

В июне 1991 года был произведен последний — 141-й выпуск офицеров.

Постановлением Кабинета Министров СССР от 11 июля 1991 года № 463 «О создании Ульяновского и Бишкекского суворовских военных училищ» и приказа МО СССР № 395 от 9 сентября 1991 года училище было переформировано в Ульяновское суворовское военное училище, которое унаследовало награды и гвардейское наименование Ульяновского танкового училища.

7 сентября 2018 года Танковому училищу исполнилось 100 лет. В честь юбилея в Ульяновске прошёл торжественный митинг.

Галерея

Начальники училища 
 1918—1921 — Осокин, Пётр Павлович, первый заведующий курсами.
 1921—1930 — Лютов, Александр Дмитриевич,
 1930—1934 — Жабин, Николай Иванович, комбриг
 1934—1936 — Духанов, Михаил Павлович, комбриг
 1936—1940 — Шуров, Пётр Евдокимович, комбриг
 1940—1941 — Шабалин, Родион Никанорович, полковник
 1941—1946 — Кашуба, Владимир Несторович, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск
 1946—1948 — Синенко, Максим Денисович, генерал-лейтенант танковых войск
 1948—1950 — Демчук, Иван Нестерович, генерал-майор танковых войск
 1950—1959 — Пушкарёв, Сергей Филиппович, Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск
 1959—1966 — Мельников, Пётр Андреевич, Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск
 1966—1977 — Табакин, Владимир Львович, генерал-майор танковых войск
 1977—1987 — Курчавов, Вадим Михайлович, генерал-майор танковых войск
 1987—1991 — Пчелинцев, Владимир Иванович, генерал-майор

Известные выпускники 
См. Выпускники Ульяновского гвардейского высшего военного танкового командного училища имени В. И. Ленина

 Андреев, Владимир Семёнович (вып. 1918 г.). 
 Андреев, Анатолий Михайлович (вып. 1942). 
 Афанасьев, Фёдор Степанович (вып. 1924 г.). 
 Андрющенко, Сергей Александрович (вып. 1932).
 Агибалов, Михаил Павлович (вып. 1936).
 Арасланов, Гафиатулла Шагимарданович (вып. 1941).
 Билютин, Кондратий Васильевич (вып. 1920 г.).
 Богданов, Хамзя Салимович (вып. 1926 г.).
 Волков, Александр Александрович (вып. 1941). 
 Гетц, Борис Гаврилович (вып. 1963).
 Голосов, Дмитрий Николаевич (вып. 1931).
 Грызлов, Фёдор Иванович (вып. 1927).
 Герасименко, Степан Иванович (вып. 1926).
 Гуревич, Яков Абрамович (вып. 1942).
 Жернаков, Илья Александрович (вып. 1926).
 Иванов, Виктор Александрович (вып. 1929).
 Капралов, Пётр Михайлович (вып. 1928).
 Казанкин, Александр Фёдорович (вып. 1921 г.).
 Кацурин, Василий Иванович (вып. 1932).
 Кирпичников, Владимир Васильевич (вып. 1925 г.).
 Кузнецов, Михаил Дмитриевич (вып. 1932).
Климахин, Сергей Ефимович (вып. 1920 г.).
Ксенофонтов, Александр Сергеевич (вып. 1919 г.).
Курочкин, Виктор Александрович (с 23.06.1942 по 1.03.1943 гг. был курсантом училища).
Липачёв, Пётр Павлович (вып. 1930 г.).
Луцкевич, Иван Лукич (вып. 1926).
Мархеев, Михаил Фёдорович (вып. 1941).
Мохин, Иван Васильевич (вып. 1925 г.).
Немцов, Павел Николаевич (учился до 1991 года, после переформирования в Ташкентском высшем танковом училище).
Обыденкин, Иван Васильевич (вып. 1926 г.).
 Петренко, Василий Яковлевич (вып. 1932). 
 Пустовалов, Алексей Михайлович  (с 1942 по 05.1943 гг. был курсантом училища).
Хорошев, Пётр Иванович (вып. 1923).
Чернышенко, Виктор Семёнович (вып. 1943).
Шкурдалов, Евгений Викторович (вып. 1941).
 Шевченко, Николай Васильевич (генерал) (вып. 1941).

Награды училища 
 орден Красного Знамени — 10.06.1919 — Постановление ВЦИК , за мужество и героизм проявленные курсантами на Южном фронте
 орден Красного Знамени — (10.06.1919) в 1.1923 — По преемственности, от Самарских пехотных командных курсов
 «имени В. И. Ленина» — 28.01.1924 — Приказ РВС СССР № 99, присвоено по случаю смерти В. И. Ленина
 «Гвардейское» — 28.06.1943 — Приказ НКО СССР № 252, в ознаменование 25-годовщины училищу
 орден Красной Звезды — 8.07.1943 — Указ ПВС СССР, в ознаменование 25-годовщины училищу
 «Юбилейный почётный знак в ознаменование 50-летия образования Союза ССР» — 1972 — Постановление СМ СССР. за высокие достижения.

Память 
В 1975 году у входа в «Парк Победы» г. Ульяновска был установлен памятник «Героям-танкистам УТУ».

5 сентября 2018 года Почта России выпустила почтовую карточку посвящённую 100-летию УТУ и специальный памятный почтовый штемпель.

В честь 100-летнего юбилея училища 6 сентября 2018 года у КПП Суворовского училища была открыта Стела Героев УГВТКУ, а 7 сентября прошло торжественное мероприятие по закладке капсулы с посланием к потомкам, которая должна быть вскрыта через 50 лет в 150-летний юбилей училищу.

Факты 
Летом 1932 года, в качестве руководителя немецкой комиссии, школу посетил Хайнц Вильгельм Гудериан (1888 — 1954), немецкий полководец и военный теоретик, генерал-полковник, родоначальник танков как рода войск, изобретатель тактики блицкрига. Кроме УБТШ немецкий полководец побывал и в танковой школе «Кама» . 
В октябре 1944 года танковая колонна «Гвардеец» из 10 танков ИС-2, поступила на вооружение 57-го гв. отд. тпп, 3-й гв. ТА. Средства собрали  среди курсантов, вольнонаёмных и л/с 1-го гв. Ульяновского танкового училища им. В. И. Ленина. В январе 1945 г. эти машины наступали с Сандомирского плацдарма, участвовали в штурме Берлина и освобождении Праги, а её экипажи были укомплектованы лучшими офицерами и курсантами Ульяновского гвардейского танкового училища. 
С 1961 по 1966 года в училище существовала футбольная команда УГКТУ им. Ленина (Ульяновск) / «Салют» (Ульяновск), которая участвовала в Чемпионате Ульяновской области по футболу и в Кубке Ульяновской области по футболу. 
В 2016-2017 году состоялся Турнир Лиги Содружества среди выпускников военных училищ, в котором приняла участие ф/к ГУКТУ.

См. также 
 Советская гвардия
 Симбирский кадетский корпус
 Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
 Орловское бронетанковое училище
 Объединённая белорусская военная школа 
 2-е Ульяновское танковое училище 
 2-е Ульяновское танковое училище имени М. В. Фрунзе

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 О. М. Репьев «Гвардейские воинские части в Великой Отечественной войне», М., 1963 г.
 Д. А. Гранин «Мой лейтенант», 1974 г. и «Всё было не совсем так», 2010 г.

Ссылки 
 Гвардейское Ульяновское Командное Танковое Училище
 Гвардейское Ульяновское Краснознаменное танковое ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина
 ЛЕГЕНДАРНАЯ КУЗНИЦА ОФИЦЕРОВ-ТАНКИСТОВ
 Легендарное училище: как в Ульяновске готовили танковых асов

Военные учебные заведения СССР
Танковые войска СССР
Ульяновское танковое училище
Военные высшие учебные заведения СССР